De uitverkorene (Het Huis Anubis)
 De uitverkorene (film)
 De uitverkorene (De Rode Ridder) - een album in de stripserie De Rode Ridder